Незобов'язуваний референдум щодо членства в Європейському Союзі був проведений у Швеції 13 листопада 1994 року.

Явка склала 83.3 %, з результатом 52.3 % «так» та 46.8 % проти.

Результати 

Джерело: NationalencyklopedinSee also: Шведська виборча комісія

За леном

Примітки 

Референдуми 1994
Ш
Листопад 1994
1994 у Швеції
Швеція та Європейський Союз